El nombre La Yecla puede referirse:

 Al paraje natural La Yecla (Burgos, en España).
 A la Mancomunidad La Yecla (Burgos).